Rechtshändigkeit bezeichnet
 eine „Drehrichtung“ des Spins von Elementarteilchen
 eine Eigenschaft von Personen, die vorzugsweise die rechte Hand benutzen, siehe Händigkeit
 eine Eigenschaft von Koordinatensystemen, siehe Rechtssystem (Mathematik)